Оше́ть — топоним:

Населённые пункты 
 Ошеть — село в Сунском районе Кировской области.
 Ошеть — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.

Реки 
 Ошеть — река в России, протекает в Кировской области, левый приток Суны.
 Ошеть — другое название реки Ишеть в Кировской области.
 Ошеть — другое название реки Ишетка в Кировской области.